Depuis la première synthèse numérique du son, musique et ordinateur ont trouvé deux terrains de prédilection : le traitement du son et la musique.

Production et traitement du son 

 Synthèse sonore
 Musique et informatique : Transformation du son en temps réel - Montage, travail sur le son en studio

Création musicale 

 Création musicale assistée par ordinateur - Musique assistée par ordinateur 
 Notation musicale
 Informatique musicale

Voir également 

 Données acoustique et traitement du son

Informatique musicale